Obál Ferenc (1916–2012) orvos, fiziológus, szakíró
 Obál Ferenc (1948–2004) orvos, alváskutató, szakíró

Jegyzetek